Mirac est le nom traditionnel parfois donné à plusieurs étoiles :
 β Andromedae, également appelée Merach, et al Mizar,
 ε Bootis.

Mirac peut aussi désigner :
 Mirac, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Kotor ;

Voir aussi 

 Liste de noms traditionnels d'étoiles

Homonymie stellaire